Валентинианиите  (Valentinianer) образуват чрез Валентиниан I през 364 г. Валентиниановата династия, римска владетелска династия.
На запад тя залязва с Валентиниан II, на изток с Валенс.

!